Ça (personnage)
Pennywise (groupe de punk rock)